Marjayoun kan syfta på följande platser:

Libanon 

 Marjayoûn, distriktshuvudort, Nabatiye, 
 Caza de Marjayoûn, distrikt, 

Robotskapade Libanonförgreningar